! V